

Carriera

Club
Debutta fra i professionisti il 13 agosto 2020 con la maglia dello  in occasione dell'incontro di Prima Lega pareggiato 1-1 contro l'.

Nazionale
Nel novembre 2021 viene convocato dalla nazionale egiziana per prendere parte alla Coppa araba FIFA 2021; fa il suo esordio l'11 dicembre nei quarti di finale contro la .

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2021.

Presenze e reti nei club

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale egiziana